Charles Finlayson est un nom pouvant désigner:

 (1889-1943), joueur de rugby à XIII néo-zélandais
 (1903-1953), joueur de cricket sud-africain

Voir aussi

Finlayson, Charles